Slump bezeichnet:

 Dr. Slump, Mangaserie
 Slump-Test, Versuch zur Bestimmung der Konsistenz von Frischbeton, siehe Setzversuch
 Slump-Test (Neurologie) beurteilt die neurale Mobilität des gesamten neuralen Systems vom Kopf bis zur unteren Extremität
 In der Geologie eine Massenbewegung, genauer eine Rotations-Block-Rutschung

Sonstiges:
 Slump Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika